Asiatiska mästerskapet i fotboll för damer 1993 spelades 3–12 december 1993 i Kuching, Malaysia. Kina vann turneringen för fjärde gången i rad, i finalen åkte Nordkorea på stryk.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinal

Bronsmatch

Final

Externa länkar
RSSSF.com

1993 i Malaysia
Fotbollsåret 1993
Fotboll i Malaysia
1993
Sportevenemang i Malaysia